Лоэ — немецкая фамилия и топоним

Фамилия 
 Лоэ, Вальтер фон (1828—1908) — немецкий фельдмаршал.
 Лоэ, Вальтер фон (эст) — тевтонский рыцарь, комтур Динабурга (ок. 1431) и Ревеля (1436—1442). 
 Лойе, Александр Витальевич (Лоэ; р. 1983) — русский актёр.

Топоним 
 Лоэ — деревня в Эстонии.
 Лоэ-Риккельсхоф — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Лоэ-Фёрден — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.

См. также 
  
 Хоэнлоэ